La deuxième saison de  est une émission de télévision française de téléréalité, diffusée en France, sur M6, du  au , et en Belgique, sur RTL TVI, du  au . Elle est rediffusée en France, sur Gulli, du  au . Elle est présentée par Éric Antoine et tournée dans un studio de La Plaine Saint-Denis.

Cette édition est remportée par Eric et Alex, qui empochent les  promis au vainqueur.

Production et organisation 

L'émission est présentée par Éric Antoine et produite par la société de production Endemol France.

Tournage 
Le tournage de cette saison est confirmé en . L'enregistrement a débuté fin  et a duré . Cette saison se déroule au Studio 218 de La Plaine Saint-Denis afin de stocker davantage de pièces que la saison précédente.

Participants

« Brickmasters » 
Les deux jurés de l'émission sont Georg Schmitt et Paulina Aubey reprennent leurs place de « brickmasters ».

Candidats 
Ci-dessous, la liste des 16 candidats de cette édition, répartis en 8 binômes :

Épreuves 
Les candidats participent à plusieurs épreuves, parmi lesquelles : 

 « L’aventurier des mondes perdus», durant laquelle les candidats doivent construire un monde perdu en ajoutant un mécanisme de piège à l’aventurier à leur image ;
 « La brique Suspendue », durant laquelle les candidats doivent construire en l’air à partir d’une brique suspendue une réalisation à leur image qui coïncide avec la situation ;
 « Opération Héros», Bang », durant laquelle les candidats doivent construire une scène d’action à partir d’une figurine et d'une explosion qui leur est attitré (slimes, paillettes, eau) qui doit avoir une explosion spectaculaire pour le héros ;
 « La tour Infernale », durant laquelle les candidats doivent construire une tour d’1m 20 de hauteur qui doit résister à des secousses de plus en plus élevées ;
 « Il était une fois une brique », durant la première partie, les candidats doivent construire une histoire imaginé par des enfants puis dans la deuxième partie, construire un méchant imaginé par un des enfants, différent pour chaque binôme ;
 « Le monde à l’envers », durant laquelle les candidats doivent construire une œuvre au dessus et en dessous de leur table mettant en scène 2 mondes liés ;
 « L’arbre magique », durant laquelle les candidats doivent construire une œuvre à partir d'une branche d’un faux arbre présent sur le plateau ;
 « La finale », durant laquelle les finalistes doivent construire une œuvre sans thème imposé où le vainqueur sera désigné à l’issue des votes des brickmasters, des anciens binômes et d’un public.

Audiences et diffusion 
En France, l'émission est diffusée sur M6, du  au , d'abord pendant deux jours consécutifs, les 28 et , puis les deux mardis suivants. Un épisode dure environ  (publicités incluses), soit une diffusion de  à .

En France

M6 

Légende :

Gulli 

Légende :

Notes et références

Lien externe 
 

Lego Masters (France)
2021 à la télévision en France
Saison d'émission de télévision